Eiffeltoren, een gebouw in de Franse stad Parijs
Eiffeltoren (Las Vegas), een gebouw in Las Vegas
Eiffeltoren (Shenzhen), een gebouw in het pretpark Window of the World in de Chinese stad Shenzhen
Eiffeltoren (seksualiteit), een sekspositie